503 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 503 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Липецкой области. Код 591748.
 503 км (502 км) — остановочный пункт Московской железной дороги в Курской области. Код 217319. 
 503 км (Кичино) — остановочный пункт Северной железной дороги в Вологодской области. Код 302136.